Daniel Rodríguez puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Daniel Gregorio Rodríguez (n.1965), exfutbolista uruguayo.
 Daniel Rodríguez Cofré (n.1965), ingeniero forestal y empresario chileno.
 Daniel Rodríguez García (n.1984), baloncestista español.
 Daniel Rodríguez Mellado (n.1991), futbolista chileno.
 Daniel Rodríguez Moya (n.1976), poeta español.
 Daniel Rodríguez Pérez, más conocido como Txiki (n.1977), futbolista español.
 Daniel Rodríguez Risco (n.1959), escritor, cineasta y educador peruano.
 Daniel Rodríguez Rodríguez (n.1998), futbolista español.
 Daniel Rodriguez (peleador) (n.1986), peleador estadounidense de artes marciales mixtas.
 Guillermo Daniel Rodríguez (n.1984), exfutbolista uruguayo.
 Plácido Daniel Rodríguez Rivero (1876-1939), médico, agrimensor, científico y docente universitario venezolano.